Гро́ссгейм, а також Гро́сгейм ()  — прізвище, більш або менш поширене в країнах Західної Європи та у США.

 Гроссгейм Володимир Олександрович (1915—1948) — радянський геолог, професор, що народився у Дніпрі.

 Ґросгайм (Grosheim) Георг Кристоф (1764 —1847) — німецький композитор

 Гроссгейм Микола Альфонсович (1889—1938) — український ентомолог

 Гроссгейм Олександр Альфонсович (1915—1984) — російський ботанік

  (1862—1954) — американський фотограф